«Коллекторы 2» () — боевик режиссёра Джесси Джонсона. Сиквел фильма «Коллекторы»(2018). Главные роли в картине исполнили Скотт Эдкинс, Луис Мэндилор и Владимир Кулих.

Мировая премьера состоялась 29 мая 2020 года.

Сюжет 
Продолжение приключений отчаянных напарников, на этот раз связавшихся с ещё более опасным делом, которое одними кулаками решить невозможно.

В ролях

Релиз 
Первый оригинальный трейлер фильма был опубликован в интернете компанией ONE Media 16 апреля 2020 года.

По информации от американского дистрибьютора ленты, Samuel Goldwyn Films, онлайн-премьера «Коллекторов» состоится 29 мая. На цифровых платформах России фильм выйдет в тот же день.

Примечания 

Фильмы США 2020 года